Whakapapa bezeichnet in Neuseeland
 eine in Kultur der Māori bedeutsame Form der Genealogie, siehe Whakapapa (Māori)
 einen Ort, siehe Whakapapa Village mit dem nahe gelegenen Skigebiet Whakapapa Skifield
 einen Fluss, siehe Whakapapa River